Е́сниц () — различные значения:

 Населённые пункты
 Есниц — деревня в коммуне Пушвиц, район Баутцен, земля Саксония
 Есниц — деревня в коммуне Кубшюц, район Баутцен, земля Саксония